Кольцево́е — топоним

 Кольцевое — озеро на острове Онекотан.
 Кольцевое — село в Дальнереченском городском округе (Дальнереченск, Приморский край).
 Кольцевое — перспективное электродепо Петербургского метрополитена.